David Burnside ist der Name folgender Personen:

* David Burnside (Fußballspieler) (1939–2009), englischer Fußballspieler und -trainer 
 David Burnside (Politiker) (* 1951), nordirischer Politiker